Los Andes (departement), een departement van de Argentijnse provincie Salta
Los Andes (provincie van Bolivia), een provincie van Bolivia
Los Andes (provincie van Chili), een provincie van Chili
Los Andes (Chili), een plaats in Chili
Los Andes (Colombia), een plaats in Colombia